Игорь Пименов:
 Пименов, Игорь Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Пименов, Игорь Витальевич (род. 1953) — латвийский русский общественный деятель, депутат Сейма.